Jan Nilsson kan avse:
Jan "Flash" Nilsson (född 1960) – en svensk racerförare
Jan Nilsson (företagsledare född 1950) – en svensk entreprenör
Jan Nilsson (företagsledare född 1968) – grundare av Bredbandsbolaget, Folkia, Diino
Jan Nilsson (rodelåkare) (född 1947) – svensk rodelåkare tävlande vid vinter-OS 1968
Jan S. Nilsson (1932–2010) – en svensk fysiker och akademisk ledare
Nisse Pistol Jan Holger Nilsson (född 1947) – en svensk brottsling
Jan Nilsson (pedagog) – mottagare 1993 av Gulliver-priset
Jan Nilsson (sångare) –
Jan Nilsson (professor) – professor i experimentell hjärtkärlforskning vid Lunds universitet